Бельві́ль-сюр-Ві () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 370 км на південний захід від Парижа, 50 км на південь від Нанта, 13 км на північ від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2016 року Бельвіль-сюр-Ві і Саліньї було об'єднано в новий муніципалітет Бельвіньї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1484 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3906,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бельвіль-сюр-Ві на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея